Göteborgsvarvet (offizielle Schreibweise GöteborgsVarvet) ist ein Halbmarathon, der jährlich Mitte Mai in der schwedischen Stadt Göteborg stattfindet. Er wurde erstmals 1980 veranstaltet.

Organisation 
Die Zahl der angemeldeten Teilnehmer stieg von anfangs 1.800 auf 64.325 im Jahr 2015 (Bambini-Lauf, Staffellauf und weitere Events mit einberechnet; etwa 46.500 Teilnehmer beim Halbmarathon). Die Veranstaltung ist damit der größte Halbmarathon weltweit.

Der Lauf über die Distanz von 21,0975 Kilometern startet und endet an der Arena Slottskogsvallen und führt durch den Slottskogen, über die Älvsborgsbron auf die Insel Hisingen, entlang des Göta älvs, über die Göta älvbro und über Kungsportsavenyn und den Götaplatsen durch die Göteborger Innenstadt.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 0:59:35 h, Richard Kiprop (KEN), 2016
 Frauen: 1:07:58 h, Fancy Chemutai (KEN), 2017

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Halbmarathon
Leichtathletikwettbewerb in Göteborg